Трудовой — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Трудовой — посёлок в Оршанском районе Витебской области.

Казахстан 
 Трудовой — прежнее название посёлка Новоишимский в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Трудовой — посёлок в Октябрьском районе Амурской области.
 Трудовой — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Трудовой — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Трудовой — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Трудовой — бывший хутор в Крымском районе Краснодарского края, ныне часть хутора Даманка.
 Трудовой — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Трудовой — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Трудовой — первоначальное название посёлка Трудовое в Дальневосточном (Приморском) крае
 Трудовой — хутор в составе города Зверево Ростовской области.
 Трудовой — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Трудовой — посёлок в Балашовском районе Саратовской области.
 Трудовой — посёлок в Курском районе Ставропольского края.
 Трудовой — посёлок в Нижнекамском районе Татарстана.
 Трудовой — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Трудовой — посёлок в Чаинском районе Томской области.
 Трудовой — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Трудовой — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области.
 Трудовой — с 1944 по 1957 гг. название посёлка Юста в Юстинском районе Калмыкии.

См. также